Koronsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koronsaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Koronsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Koronsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar